Indonesië
 Munjungan (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Trenggalek in de provincie Oost-Java
 Munjungan (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Trenggalek in de provincie Oost-Java